Národní konfederace práce má různé významy. 
 Confédération nationale du travail
 Confederación Nacional del Trabajo